Il doppio  del Mercedes Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.
I detentori del titolo erano Jérémy Chardy e Łukasz Kubot ma hanno deciso di non partecipare.

Facundo Bagnis e Thomaz Bellucci hanno sconfitto in finale Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk per 2-6, 6-4, [11-9].

Teste di serie

  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno) 
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (primo turno)

  Jamie Murray /  John Peers (primo turno)
  Dustin Brown /  Paul Hanley (semifinale)

Wildcard 

  Andreas Beck /  Michael Berrer (semifinale, ritirati)

<li>  Tommy Haas /  Robin Kern (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni

Mercedes Cup 2013
ATP World Tour 2013